Richthofen är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

Emil von Richthofen (1810–1895)
Ferdinand von Richthofen (1833–1905)
Frieda von Richthofen (1879–1956)
Karl von Richthofen (1811–1888)
Lothar von Richthofen (1894–1922)
Manfred von Richthofen (1892–1918)
Oswald von Richthofen (1847–1906)
Wolfram von Richthofen (1895–1945)

Tyska efternamn